Institoris János (?–1661) lelkész
 Institoris János (1806–1868) megyei főjegyző, váltótörvényszéki elnök